Astana, ancien nom (jusqu'en 2019) de la capitale du Kazakhstan, depuis Nour-Soultan.
 Air Astana, compagnie aérienne
 Astana-Würth, équipe cycliste espagnole
 Astana, équipe cycliste kazakh succédant à la précédente en 2007
 Astana Continental, équipe cycliste kazakh, réserve de la précédente
 Football Club Astana, club de football kazakh
 FK Astana-1964, club de football kazakh
 Barys Astana, club de hockey kazakh